La steppa – film diretto da Alberto Lattuada (1962)
 La steppa (Step) – film diretto da Sergei Bondarchuk (1977)
 La steppa – racconto del 1888 di Anton Čechov